Schartel ist der Familienname der folgenden Personen:

 Andrea-Michaela Schartel (* 1964), österreichische Politikerin
 Robert Schartel (* 1962), deutscher Schauspieler und Regisseur